Distretto di Coporaque – distretto del Perù nella regione di Arequipa  
Distretto di Coporaque – distretto del Perù nella regione di Cusco